Maria di Borgogna (1298-1336) – moglie di Edoardo I di Bar;
Maria di Borgogna (1380-1422) – moglie di Amedeo VIII di Savoia;
Maria di Borgogna (1393-1463) – moglie di Adolfo I di Kleve;
Maria di Borgogna (1457-1482) – moglie di Massimiliano I d'Asburgo.